Hirczy ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hirczy (* 1982), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Stefan Hirczy (* 1988), österreichischer Fußballtrainer